Gustav Gans steht für:
 Gustav Gans, Vetter von Donald Duck, siehe Liste der Bewohner Entenhausens #Gustav Gans
 Gustav Gans zu Putlitz (1821–1890), deutscher Gutsbesitzer, Schriftsteller und Politiker